El Acuerdo Haavara (en hebreo, הסכם העברה, transliterado como «heskem haavara» y traducible literalmente como «acuerdo de traslado») fue firmado el 25 de agosto de 1933, tras tres meses de conversaciones, por la Federación Sionista de Alemania (die Zionistische Vereinigung für Deutschland), el Banco Leumi (bajo las órdenes de la Agencia Judía para Israel, una agencia ejecutiva oficial en la entonces Palestina) y las autoridades económicas de la Alemania nazi. El acuerdo pretendía ayudar a facilitar la emigración de los judíos alemanes a Palestina. 

El pacto de colaboración entre las autoridades nazis y la principal organización sionista mundial comprometía a los segundos a colaborar con los nazis a cambio de permitir la salida del país de los judíos, siempre que fuera con destino a Palestina. Aunque ayudó efectivamente a los judíos a emigrar, los forzó también a dejar la mayor parte de sus posesiones en Alemania antes de partir. Se estipuló, no obstante, que las mismas podrían recuperarse transfiriéndolos a Palestina como bienes de exportación alemanes. Aproximadamente, 60 000 judíos emigraron a Palestina bajo este acuerdo, llevándose con ellos 100 millones de dólares (casi 1,7 mil millones en dólares de 2009). El principal proponente del Acuerdo de Haavara fue Haim Arlosoroff pero el Acuerdo no fue respaldado por mucho de los líderes judíos, dentro y fuera del movimiento sionista. También fue criticado por el público alemán y miembros del NSDAP. 

En compensación por su reconocimiento oficial como únicos representantes de la comunidad judía, los dirigentes sionistas se ofrecieron para romper el boicot que habían organizado todas las organizaciones judías del mundo, lideradas por las poderosas asociaciones de EE. UU. y que estaba afectando muy directamente al naciente Reich. También fueron muy activos en los Judenrat, los comités que controlaban los guetos y decidían quién debía ser deportado. Todas las cuestiones fueron negociadas por Eichmann, y se probaron en el juicio a que fue sometido en Jerusalén.

El polémico acuerdo incluía que los nazis organizaran los viajes, de modo que los judíos alemanes llegaban a Palestina en barcos que ondeaban la bandera con la esvástica. Las SA organizaron campos de entrenamiento para preparar a las juventudes sionistas en su emigración, además de imprimir su propaganda y contribuir a la difusión del proyecto y a la organización de los actos

Hanotea 
Hanotea (en hebreo, הנוטע), una compañía sionista de plantaciones de cítricos, se interesó en mayo de 1933 por la posibilidad de transferir capital de Alemania a Palestina. Hanotea sirvió para ayudar a los judíos alemanes inmigrados a Palestina como parte del movimiento sionista. Por un acuerdo establecido con el gobierno alemán, Hanotea se haría con dinero de los futuros inmigrantes, y entonces luego usaría este dinero para comprar bienes alemanes. Estos bienes, junto con los inmigrantes, serían entonces enviados a Palestina. En Palestina, los comerciantes de importaciones comprarían los bienes de los inmigrantes, liquidando sus inversiones. Relacionado con Hanotea estaba un judío sionista polaco, Sam Cohen. Representó los intereses sionistas en las negociaciones directas con los nazis establecidas desde marzo de 1933. En mayo del 1933, Hanotea aplicó para permiso a transferir la capital de Alemania a Palestina. Este acuerdo pareció funcionar bien, y marcó el camino para el posterior Acuerdo de Haavara.

El acuerdo Haavara

El Acuerdo de Haavara, negociado por Eliezer Hoofien, director del Banco Anglo-Palestino, fue creado por el Ministerio de Economía del Reich en 1933 y continuó hasta 1939 aunque fue con menos apoyo cada año. Bajo este Acuerdo, los emigrantes judíos de Alemania podrían usar sus bienes para comprar mercancías Alemanas para exportación, así, ellos podían salvar sus bienes personales durante la emigración. Este trato creó un mercado substancial para fábricas Alemanas en la Palestina gobernada por los Ingleses. Entre noviembre de 1933 y el 31 de diciembre de 1937, el equivalente de 77.800.000 Reichmarks, o $22,500,000 (al cambio en 1938), en mercancías fueron exportadas a negocios judíos en Palestina bajo este programa. En 1939, cuando el programa se acabó, el total era 105,000,000 Reichmarks (aproximadamente $35,000,000 al cambio en 1939). 

Emigrantes con capital de £1,000 (aproximadamente $5,000 al cambio en 1930s) podría mudarse a Palestina a pesar de las estrictas restricciones de los Británicos hacia los inmigrantes judíos, bajo un programa para inmigrantes inversionistas similar a la visa EB-5. Bajo este trato, aproximadamente 39% de los bienes de un emigrante iban a proyectos de desarrollo económico para la comunidad judía. 

El Acuerdo de Haavara fue considerado una manera de resolver el "problema judío" por los alemanes. El director de la división del Medio Oriente del Ministerio de Exteriores, un político anti-NSDAP Werner Otto von Hentig, apoyaba la política de reubicar a los judíos en Palestina. Hentig creía que si la población estaba concentrada en un lugar extranjero, las políticas de la diplomacia internacional y contención de los judíos sería más fácil. La cantidad de respaldo de Hitler no era claro y cambio mucho en los 1930s. Hitler parecía ser indiferente a los detalles económicos pero sin embargo lo apoyó desde septiembre de 1937 al 1939. 

El programa llegó a su fin después de la invasión alemana de Polonia en septiembre de 1939.

Notas

Enlaces externos 
 Francis R. Nicosia: The third Reich & the Palestine question, Transaction Publishers, 2000.
 Reseña del libro de Nicosia
 Lenni Brenner: Zionism in the Age of the Dictators. Chapter 6: El boicot judío antinazi y el acuerdo comercial entre el sionismo y el nazismo.

Lecturas complementarias 
 Avraham Barkai: German Interests in the Haavara-Transfer Agreement 1933-1939, Yearbook of the Leo Baeck Institute 35; 1990, S. 245-266
 Werner Feilchenfeld, Dolf Michaelis, Ludwig Pinner: Haavara-Transfer nach Palästina und Einwanderung deutscher Juden 1933-1939, Tübingen, 1972
 Tom Segev: The Seventh Million: Israelis and the Holocaust (2000, ISBN 0-8050-6660-8), especially p. 31ff
 David Yisraeli: The Third Reich and the Transfer Agreement, in: Journal of Contemporary History 6 (1972), S. 129-148
 R. Melka: Nazi Germany and the Palestine Question, Middle Eastern Studies. Vol.5 No. 3 (Oct., 1969). pp 221–233.
 Hava Eshkoli-Wagman: Yishuv Zionism: Its Attitude to Nazism and the Third Reich Reconsidered, Modern Judiasm. Vol.19 No. 1 (Feb., 1999). pp 21–40.
 Klaus Poleken: The Secret Contacts: Zionism and Nazi Germany 1933-1941. Journal of Palestine Studies. Vol.5 No. 3/4 (Spring-Summer 1976). pp 54–82.

Sionismo
Nazismo
Holocausto